

Sigle 

ESP est un sigle qui peut signifier :
 échelle sur porteur, un véhicule des sapeurs-pompiers français ;
 École de santé publique de l'université libre de Bruxelles ;
 École de santé publique de Nancy ;
 École supérieure de plasturgie, à Oyonnax ;
 École supérieure polytechnique de Dakar ;
 École supérieure de publicité ;
  aussi appelé , un dispositif de protection électronique contre le saut pour garantir la continuité de la musique en cas de secousses pour les lecteurs de CD ;
  ou correcteur électronique de trajectoire, un contrôle de stabilité sur certains véhicules ;
 équipement sous pression ;
 entreprise de services à la personne ;
 Extra sensorial perception (en français, perception extra-sensorielle ou sixième sens), une croyance ésotérique ;
 équipe de soins primaires ;
 ESP Guitars (où ESP signifie Electric Sound Product), un fabricant de guitares électriques ;
 ESP-Disk (où ESP signifie espéranto et Extra Sensory Perception), un label indépendant de jazz ;
 E.S.P., une série télévisée de 1973 de Daniele D'Anza.

en informatique
 Encapsulating Security Payload, un mode d'en-tête d'IPsec, dans les réseaux informatiques ;
 Extensible Firmware Interface System Partition, une  partition système EFI ;
 Email service provider (en français, fournisseur de messagerie électronique), un prestataire qui met en œuvre des serveurs de messagerie pour envoyer, recevoir, accepter et stocker des courriels ;
 , un registre assembleur pour processeur Intel IA-32.

Code 

ESP est un code qui peut signifier :
 Espagne, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 peseta, la monnaie de l'Espagne avant son adoption de l'euro, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Musique 

album
 E.S.P. (Extra Sexual Persuasion), un album de , sorti en 1983 ;

 , un album de , sorti le  ;
 , un album des , sorti en .

chanson
 , une chanson des  présente sur l'album précité ;
 ESP, une chanson de  présente sur l'album , sorti le  ;
 ESP, une chanson de  présente sur l'album , sorti en 1988.

Abréviation
Code
Homonymie de titre